Galaxy poate fi:

 Galaxy Zoo
 Galaxy Tobacco
 Media Galaxy
 Team Galaxy
 Los Angeles Galaxy
 Defiler Galaxy
 C-5 Galaxy
 Radio Galaxy Turnu Severin
 Galaxy Science Fiction
Alte sensuri:
 termen în limba engleză pentru Galaxie